208-я смешанная авиационная дивизия
 208-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия
 208-я дивизия береговой обороны (Италия)
 208-я пехотная дивизия (Германская империя)
 208-я пехотная дивизия (Третий рейх)
 208-я пехотная дивизия (Китай)
208-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР, имевшее два формирования:
 208-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941 году
 208-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1943 году

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (200. - 249.)#208. divizija